Tryträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tryträsket (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (9,55 ha)
Tryträsket (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (16,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn